Čakanovce kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
Čakanovce (okres Košice-okolie)
Čakanovce (okres Lučenec)